Bapalmuia — рід грибів родини Pilocarpaceae. Назва вперше опублікована 1993 року.

Класифікація 
До роду Bapalmuia відносять 24 видів:

Примітки

Джерела 
 Sérusiaux, E. 1993. New taxa of foliicolous lichens from western Europe and Macaronesia. Nordic Journal of Botany. 13(4):447-461 - P.449

Роди грибів
Леканороміцети